Víctor Hugo Gómez (Buenos Aires, Argentina, 3 de enero de 1986) es un futbolista argentino. Juega de delantero y su actual club es Deportivo Riestra de la Primera Nacional.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA

Referencias 

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Social y Deportivo Merlo
Futbolistas del Club Olimpo
Futbolistas del Club Deportivo Riestra